

Carriera
Con  ha partecipato ai Campionati europei del 1995.

Collegamenti esterni